Brzozowa bezeichnet Ortschaften in Polen:

Dörfer in der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Brzozowa (Połaniec), Dorf der Gmina Połaniec im Powiat Staszowski
 Brzozowa (Secemin), Dorf der Gmina Secemin im Powiat Włoszczowski
 Brzozowa (Tarłów), Dorf der Gmina Tarłów  im Powiat Opatowski
Dorf in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Brzozowa (Gromnik), Dorf der Gmina Gromnik
Dorf in der Woiwodschaft Lebus
 Brzozowa (Krzeszyce), Dorf der Gmina Krzeszyce
Ortschaften in der Woiwodschaft Lublin
 Brzozowa (Ułęż), Wohnplatz in der Gmina Ułęż im Powiat Rycki
 Brzozowa (Wilków), Dorf der Gmina Wilków (Powiat Opolski)
Dorf in der Woiwodschaft Masowien
 Brzozowa (Kadzidło), Dorf der Gmina Kadzidło
Dorf in der Woiwodschaft Podlachien
 Brzozowa (Jaświły), Dorf der Gmina Jaświły

Siehe auch:
 Brzozowa Gać
 Brzozowa Wólka